3. Zagrebačka liga u sezoni 2019./20.

Tablica 
Tablica nakon prekida zbog epidemije COVID-19:

Izvori 

 2019-20
Zagreb-3